Judita steht für:

 eine Variante des Namens Judith, siehe Judita (Vorname)
 Judita (Marko Marulić), ein bedeutendes kroatisches Werk von Marko Marulić
 Judita (Miro Gavran), ein Buch von Miro Gavran

Siehe auch
 Judith (Begriffsklärung)
 Juditha triumphans – ein Oratorium von Antonio Vivaldi